Codanhus kan henvise til flere artikler:

Codanhus (Frederiksberg) - et kontorhus på Frederiksberg
Codanhus (Herning) - en bygning i Herning